Аррайо́луш (; ) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Эвора. Численность населения — 3,3 тыс. жителей (посёлок), 7,4 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входит в регион Алентежу и субрегион Алентежу-Сентрал. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.

Расположение 
Посёлок расположен на берегах речки Дивор (приток р. Соррая) на автомобильной трассе Лиссабон — Мадрид. Расстояние до города Эвора составляет 18 км на север.

Расстояние до:
 Лиссабон — 100 км
 Эвора — 19 км
 Порталегре — 79 км
 Сантарен — 83 км
 Сетубал — 81 км
 Бежа — 80 км
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитеты Мора и Созел
 на востоке — муниципалитет Эштремош
 на юге — муниципалитет Эвора
 на юго-западе — муниципалитет Монтемор-у-Нову
 на северо-западе — муниципалитет Коруше

Население

История 
Посёлок основан в 1290 году.

Экономика 
Город известен производством ковров.

Районы

Фотогалерея

См. также 
 Эвора (округ)
 Муниципалитеты округа Эвора
 Районы округа Эвора

Ссылки 
  Официальный сайт муниципалитета
 Фото Арайолуш

Муниципалитеты округа Эвора
Города Португалии